Горня — маленький горщик.

Топонім 
 Горня — село у повіті Караш-Северін в Румунії
 Горня — село в районі Собранці Кошицького краю в Словаччині